Квантова́ние — процедура построения чего-либо с помощью дискретного набора величин, например, целых чисел, в отличие от построения с помощью непрерывного набора величин, например, вещественных чисел.

В физике:
 Квантование — построение квантового варианта некоторой неквантовой (классической) теории или физической модели в соответствии с фактами квантовой физики.
 Фейнмановское квантование — квантование в терминах функциональных интегралов.
 Вторичное квантование — метод описания многочастичных квантовомеханических систем.
 Квантование Дирака
 Геометрическое квантование
В информатике и электронике:
 Квантование — разбиение диапазона значений некоторой величины на конечное число уровней и округление этих значений до ближайших к ним уровней.
 Шум квантования — ошибки, возникающие при квантовании сигнала.

В музыке:
 Квантование нот — перемещение нот к ближайшим ритмическим долям в секвенсоре.

В ТРИЗ:
 Квантование - приём ТРИЗ, обозначающий непрерывное действие, непрерывность.